Puede referirse a:
El nombre común de la planta Phalaris canariensis.
El nombre común de la planta Plantago lanceolata.